La Ribera de Paçà és un riu de la Catalunya Nord, d'orientació sud-oest - nord-est. És un curs d'aigua de la comarca del Rosselló, de règim torrencial, que neix als Aspres, en el terme de Paçà, a partir de la unió del Còrrec de la Cadira, el Còrrec de la Vinya i el Còrrec del Camp Nou al sud-oest del poble.

Discorre únicament per dos termes: Paçà i Vilamulaca. El seu curs és molt sinuós, atesa la poca alçària per on corre la seva llera.

Bibliografia

Referències 

Paca, Ribera
Paca, Ribera
Paca, Ribera